Knox Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Knox Building (Louisiana), ID-Nr. 06000684
 Knox Building (New York), ID-Nr. 82003381